OGL steht als Abkürzung für:
 OpenGL, eine Programmierschnittstelle für Computergrafik
 Open Game License, eine offene Lizenz
 Eugene F. Correira International Airport (IATA-Code), Flughafen in Georgetown, Guyana
 Oldenbourg Geschichte Lehrbuch

OGL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Głubczycki in der Woiwodschaft Oppeln

Abkürzung